Algenib é o nome dado, tradicionalmente, a duas estrelas:
 Alpha Persei, da constelação de Perseus;
 Gamma Pegasi, da constelação de Pégaso

Desambiguação